

Planten 
 Bies (geslacht), een plantengeslacht
 Bies (gewas), een plant die grondstof is voor vlechtwerk
 een synoniem voor riet (plantkundig gezien onjuist)

Overige 
 Bies (kleding), een smalle boord aan een kledingstuk
 Bies (lijn), een lijn of smalle strook
 Bies (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
 Nationaal Park De Biesbosch, een nat natuurgebied in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland
 Op de Bies, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Huize Op de Bies, een kloostercomplex in deze buurtschap
 Bauke Bies (1959-1999), een Nederlands dammer
 Bies van Ede (1957), een Nederlands schrijver

Zie ook 
 Biezen (doorverwijspagina)
 Biez, een dorp in de Belgische provincie Waals-Brabant
 Bisse (uitspraak bies), een watergoot in de Alpen